Dumbrăvița a következő romániai falvak román neve:
 Alsódombró Arad megyében
 Dögmező Beszterce-Naszód megyében
 Dumbrăvița Fehér megyében
 Dumbravica Hunyad megyében
 Kisdombrovica Bihar megyében
 Szakállasdombó Máramaros megyében
 Szunyogszék Brassó megyében
 Újszentes Temes megyében